Schrei () — дебютный студийный альбом поп-рок-группы Tokio Hotel, вышедший в 2005 году.

Список композиций

Schrei — so laut du kannst 
Schrei — so laut du kannst () — специальная версия альбома Schrei. Отличается от традиционной версии тем, что три песни перезаписаны из-за голосовых изменений вокалиста, а также добавлены песни «Beichte», «Schwarz» и «Thema#1».

Список композиций 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Tokio Hotel